Militärrat bezeichnet:

 ein anderes Wort für Junta
 Militärrat (Kommando LSK/LV), bis 1990 ein beratendes Gremium aller Stellvertreter des Chefs LSK/LV
 Militärrat (Rote Armee), ein militärisches Führungsorgan der Roten Armee
 Oberster Militärrat (Niger), die Militärjunta Nigers von 1974 bis 1989
 Oberster Rat der Streitkräfte, die zeitweilige Regierung Ägyptens
 Militärrat für Gerechtigkeit und Demokratie, ein früheres Staatsorgan in Mauretanien
 Militärrat (Georgien), die zeitweilige Regierung Georgiens
 Militärrat (Ghana), ein beratendes Gremium in Militärfragen in Ghana
 Militärrat der nationalen Errettung, eine Regierung der Volksrepublik Polen

Siehe auch:

 Nationaler Militärrat
 Revolutionärer Militärrat
 Armeerat